Rozbójnik – sprawca przestępstwa rozboju.
 Hajduk (rozbójnik)
 Raubritter (niem.) – rycerz-rozbójnik
Rozbójnicy:
 Prokrust
 Bulla rozbójnik
 Robin Hood
 Robert Roy Macgregor
 Rumcajs (postać fikcyjna)

Zobacz też 
 Rozbój
 Zbójnicy